In and out of Love може значити:

 «In and out of Love» — альбом Чері Деніс.
 «In and out of Love» — альбом Мері Веллс.
 «In and out of Love» — пісня гурту «Bon Jovi».
 «In and out of Love» — пісня гурту «The Supremes».
 «In and out of Love» — пісня Арміна ван Бюрена та Шарон ден Адель.